Cyamiidae är en familj av musslor. Cyamiidae ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyamiidae 18 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Cyamiidae